Maoling kan syfta på:

Maoling (Han) – mausoleum för den kinesiska kejsaren Han Wudi (död 87 f.Kr.)
Maoling (Ming) – mausoleum för den kinesiska kejsaren Chenghua (död 1487)

WP:Projekt Kina